Девичья башня:

Названия крепостей 
 Девичья башня — древняя крепостная постройка у прибрежной части «Старого города» Ичери-шехер в Баку.
 Девичья башня — средневековая крепость, расположенная на вершине горы близ села Сëюдлю Кедабекского района Азербайджана.
 Девичья башня — остатки средневековой крепости, расположенные на расстоянии 3 км севернее села Ханага Исмаиллинского района Азербайджана.
 Девичья башня — башня, расположенная в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар.
 Девичья башня — крепостная башня в юго-западной части Таллинской оборонительной стены.

Другое 
 «Девичья башня» — первый азербайджанский балет Афрасияба Бадалбейли, в трёх действиях с прологом и эпилогом.
 Девичья башня — международный фестиваль искусства, ежегодно проводящийся в Баку (Азербайджан).